

Dynastes 
 Etichon-Adalric d'Alsace (635-690), duc d'Alsace de 662 à 690
 Adalbert d'Alsace (665-722), duc d'Alsace de 690 à 722
 Luitfrid  d'Alsace (700-767), duc d'Alsace de 722 à 767
 Eugénie d'Alsace, seconde abbesse de Hohenbourg de 721 à 735
 Thierry d'Alsace (1099-1158), comte de Flandre de 1128 à 1158
 Philippe d'Alsace (1143-1191), comte de Flandres de 1157 à 1191
 Mathieu d'Alsace (1137-1173), comte de Boulogne de 1159 à 1173
 Marguerite d'Alsace (1145-1194), comtesse de Flandre de 1191 à 1194

Toponyme 
 Alsace, la région culturelle et historique
 Collectivité européenne d'Alsace, collectivité territoriale française réunissant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
 Conseil départemental d'Alsace, l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace
 Alsace, ancienne région administrative française
 Conseil régional d'Alsace, le conseil régional de l'ancienne région administrative
 Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, région administrative française créée le  et renommée Grand Est le 
Duché d'Alsace, ancien duché de l'époque mérovingienne fondé vers 640, puis rattaché au duché de Souabe jusqu'au 
 Alsace-Lorraine, territoire rattaché à l'Empire allemand après la défaite française de 1870
 Alsace-Moselle, désignation du territoire précédent lors de son retour à la France en 1919 afin d'éviter une confusion avec le reste de la Lorraine
 Basse-Alsace, partie septentrionale de l'Alsace correspondant au département du Bas-Rhin
 Haute-Alsace, partie méridionale de l'Alsace correspondant au département du Haut-Rhin
 Alsace bossue, région naturelle du nord-ouest de l'Alsace
 Grand canal d'Alsace, canal creusé parallèlement au Rhin
 Ballon d'Alsace, un des sommets du massif des Vosges, culminant à 
 Vignoble d'Alsace, s'étend du nord au sud de l'Alsace sur une centaine de kilomètres
 Alsace-grand-cru, vin d'appellation d'origine contrôlée produit en Alsace
 Alsace (AOC), vin d'appellation d'origine contrôlée produit en Alsace
 Crémant d'Alsace, vin d'appellation d'origine contrôlée produit en Alsace
 Triomphe d'Alsace, cépage de raisin noir
 Route des vins d'Alsace, route d'environ 170 kilomètres de long traversant les principaux villages viticoles d'Alsace
 Musée régional de l'Alsace Bossue, situé à Sarre-Union
 Écomusée d'Alsace, situé à Ungersheim.
 Petite Alsace, ensemble de maisons à colombages à vocation sociale du  de Paris
 Alsace, station de la ligne 2 du métro de Lille Métropole
 Cour d'Alsace-Lorraine, voie de Paris
 Villa d'Alsace, voie de Paris

Histoire 
 Histoire de l'Alsace
 Annexions de l'Alsace-Lorraine, par la France ou l'Allemagne en 1648, 1697, 1871, 1918 1940 et 1944
 Histoire des Juifs en Alsace

Listes 
 Liste des comtes puis ducs d'Alsace
 Liste des barrages d'Alsace
 Liste des commanderies templières en Alsace

Autres 
 Alsace, film français d’Henri Pouctal (1916)
 Transport en Alsace
 Alsace d'abord, parti politique nationaliste
 Français d'Alsace, français régional, influencé par la langue alsacienne
 Alsace (D656), frégate de la Marine nationale
 Alsace, câblier français en service de 1939 à 1974
 Régiment de chasseurs d'Alsace, 1788-1791
 Drapeau de l'Alsace
 Gastronomie en Alsace
 Alsace de Bagnolet, club français de basket-ball basé à Bagnolet
 Matford Alsace V8, voiture fabriquée par la filiale française de Ford en 1935